Пентесилея — в древнегреческой мифологии дочь Ареса и Отреры, царица амазонок.
 «Пентесилея» — трагедия немецкого драматурга Генриха фон Клейста по мотивам античного мифа.
 (271) Пентесилея — крупный астероид главного пояса.